{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (89001) - || 2001 TH78 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89002) - || 2001 TK78 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89003) - || 2001 TR78 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89004) - || 2001 TE79 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89005) - || 2001 TH79 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89006) - || 2001 TT79 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89007) - || 2001 TY79 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89008) - || 2001 TA80 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89009) - || 2001 TC80 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89010) - || 2001 TT80 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89011) - || 2001 TY80 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89012) - || 2001 TU82 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89013) - || 2001 TD83 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89014) - || 2001 TE83 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89015) - || 2001 TW85 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89016) - || 2001 TW87 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89017) - || 2001 TT88 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89018) - || 2001 TQ89 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89019) - || 2001 TC90 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89020) - || 2001 TK91 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89021) - || 2001 TC94 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89022) - || 2001 TX94 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89023) - || 2001 TB98 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89024) - || 2001 TP99 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89025) - || 2001 TD101 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89026) - || 2001 TZ101 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89027) - || 2001 TN102 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89028) - || 2001 TB105 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89029) - || 2001 TK105 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89030) - || 2001 TQ105 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89031) - || 2001 TF106 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89032) - || 2001 TH106 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89033) - || 2001 TO106 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89034) - || 2001 TZ106 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89035) - || 2001 TM107 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89036) - || 2001 TV107 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89037) - || 2001 TZ107 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89038) - || 2001 TL109 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89039) - || 2001 TN109 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89040) - || 2001 TS109 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89041) - || 2001 TU111 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89042) - || 2001 TG112 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89043) - || 2001 TJ112 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89044) - || 2001 TG113 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89045) - || 2001 TP114 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89046) - || 2001 TK115 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89047) - || 2001 TT115 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89048) - || 2001 TF116 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89049) - || 2001 TA117 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89050) - || 2001 TM117 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89051) - || 2001 TF118 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89052) - || 2001 TR118 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89053) - || 2001 TQ122 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89054) - || 2001 TR122 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89055) - || 2001 TT123 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89056) - || 2001 TK125 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89057) - || 2001 TK127 || 12 oktober 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (89058) - || 2001 TP130 || 8 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89059) - || 2001 TR130 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89060) - || 2001 TG133 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89061) - || 2001 TU134 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89062) - || 2001 TW134 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89063) - || 2001 TV146 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89064) - || 2001 TX146 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89065) - || 2001 TK147 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89066) - || 2001 TZ147 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89067) - || 2001 TE148 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89068) - || 2001 TQ148 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89069) - || 2001 TG149 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89070) - || 2001 TV149 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89071) - || 2001 TF150 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89072) - || 2001 TS151 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89073) - || 2001 TC153 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89074) - || 2001 TD154 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89075) - || 2001 TG158 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89076) - || 2001 TH158 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89077) - || 2001 TU159 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89078) - || 2001 TC162 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89079) - || 2001 TQ165 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89080) - || 2001 TA166 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89081) - || 2001 TE166 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89082) - || 2001 TB167 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89083) - || 2001 TA170 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89084) - || 2001 TQ171 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89085) - || 2001 TU171 || 13 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89086) - || 2001 TG172 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89087) - || 2001 TS174 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89088) - || 2001 TY181 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89089) - || 2001 TF182 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89090) - || 2001 TK182 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89091) - || 2001 TS187 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89092) - || 2001 TY188 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89093) - || 2001 TA189 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89094) - || 2001 TN189 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89095) - || 2001 TU189 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89096) - || 2001 TB190 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89097) - || 2001 TS190 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89098) - || 2001 TM192 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89099) - || 2001 TF193 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89100) - || 2001 TN194 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten